Эксгаустер (, от exhaust — высасывать, вытягивать):
 Эксгаустер — приспособление для ловли мелких насекомых.
 Эксгаустер (системы пожаротушения) — устройство в автоматических установках пожаротушения.
 Эксгаустер — устаревшее название вентилятора в производственной вытяжной вентиляции. См. Дымосос.
 Эксгаустер — устройство, предназначенное для улавливания водорода в масляной системе уплотнений генератора.

Примечания